Louis De Geer ist der Name folgender Personen:

* Louis De Geer (Industrieller, 1587) (1587–1652), niederländischer Kaufmann und Industrieller
 Louis De Geer (Industrieller, 1622) (1622–1695), niederländischer Kaufmann und Industrieller
 Louis De Geer (Politiker, 1818) (1818–1896), schwedischer Politiker und Schriftsteller 
 Louis De Geer (Politiker, 1854) (1854–1935), schwedischer Politiker